Шэйн Мэтью Тольд (; род 13 февраля 1981 в Скарборо, Торонто, Онтарио, Канада) — вокалист канадской пост-хардкор группы Silverstein.

Биография 
Родился 13 февраля 1981 в Скарборо (Онтарио). В настоящее время живет в Торонто. В 10 лет он услышал Чёрный Альбом. Он почувствовал связь и ему начало казаться, что слышал его миллион раз. Он начал играть на гитаре, брать уроки. Позже ему уже подарили электрогитару. Он учился в средней школе Уайт-Оукс в Оквилле, а затем поступил в 2000 году в университет Гвельфа по классам музыки, генетики и молекулярной биологии, но отказался от учебы в апреле 2003 года, чтобы посвятить время музыке. Он создал свою первую панк-рок группу, Jerk Circus; которая репетировала в подвале дома родителей Шейна. Группа получает некоторый успех среди местной аудитории, с его первого альбома Never Mind the Suburbs 2001 года, за которым последовал EP Everything Is a Travesty with You в 2002 году. Группа распалась в конце года, потому что участники хотели разойтись по своим проектам. Шейн был одним из основателей Silverstein в возрасте 19 лет, в 2000 году.   

Изначально группа состояла из четырех человек, а именно: Шэйн Тольд (Вокал, бас-гитара), Ричард МакУолтер (соло-гитара), Джош Бредфорд (ритм-гитара) и Пол Кёлер (барабаны). В таком составе группа выпустила первый EP — Summer's Stellar Gaze 27 августа 2000 года. Позже, из группы уходит Ричард МакУолтер. Но потом к группе присоединяются басист Билл Хэмилтон и гитарист Нейл Бошарт. В таком составе группа записала второй EP — When The Shadows Beam, который был выпущен 26 апреля 2002 года. 20 мая 2003 года группа выпускает дебютный альбом на лейбле Victory Records — When Broken Is Easily Fixed. На песни «Smashed Into Pieces» и «Giving Up» вышли клипы. В 2005 году выходит второй альбом Discovering The Waterfront. Были выпущены клипы на песни «Smile In Your Sleep», «My Heroine», «Discovering The Waterfront». 

В конце года Шэйн объявляет, что он создал свой собственный лейбл под названием Verona Records. Первый контракт заключен с группой Онтарио под названием Dead and Divine. В том же году он стал приглашенным вокалистом в песне «Pictures Of You» группы No Assembly Required. В мае 2006 года Silverstein выпускает сборник 18 Candles: The Early Years, с песнями из первых двух EP, акустические версии песен My Heroine и Call It Carma, записи с концертов песен Discovering The Waterfront, Defend You, Bleeds No More и ремикс на Smile In Your Sleep. В 2007 году вышел четвертый альбом Arrivals & Departures. Однако, после хорошего дебюта в чартах, альбом не смог повторить успех предыдущей работы и для многих поклонников это остается разочарованием. Шейн частично объяснил этот факт, сказав, что одним из факторов, которые привели к тому, что он не повторил результат Discovering the Waterfront, был выбор продюсера (Марк Тромбино). Запись в Лос-Анджелесе была источником постоянного отвлечения для группы, и Тромбино хотел закончить записи с очень плотными ритмами, создавая довольно негативную атмосферу.

В 2009 году группа вернулась в студию, чтобы записать концептуальный альбом A Shipwreck In The Sand. В отличие от предыдущего альбома, этот был принят намного лучше критиками и фанатами. Альбом вышел 31 марта 2009 года и продался в количестве 17,000 тысяч копий в первую неделю и занял 33 строчку в чарте Billboard. В июле 2010 вышел концертный альбом Decade (Live at the El Mocambo). В этом же году группа поменяла лейбл с Victory на Hopeless. Шэйн объяснил это тем, что у Hopeless более похожие взгляды с группой, чем у Victory, добавив, что Victory это больше похоже на корпорацию, которая заинтересована в количестве проданных копий, чем в музыке.

В декабре 2010 выходит первый EP с этого лейбла — Transitions, которые позже войдут в будущий альбом — Rescue. Альбом вышел 24 апреля 2011 года, и занял 37 строчку в чарте Billboard с продажами 11,060 тысяч копий в первую неделю. 

В 2012 году выходит последний альбом с участием гитариста Нила Бошарта — Short Songs. После чего, в конце 2012 покинул группу и его заменил Пол Марк Руссо.

В начале 2013 выходит последний альбом с лейбла Hopeless, но первый с участием нового гитариста — This Is How The Wind Shifts. Релиз занял 59 строчку в чарте Billboard 200 с продажами в 8,925 тысяч копий в первую неделю.

Личная жизнь 
ейн 175 см роста и его любимый цвет — синий. Его отец всю жизнь работал в Дюпоне, а мать — домохозяйкой. Он говорил о своем подростковом возрасте как о спокойном и нормальном периоде, когда он ладил со всеми своими одноклассниками, хотя он никогда не заводил настоящую дружбу ни с одним из них. Четыре года он играл в баскетбол.

Дискография

Silverstein

Альбомы 

 When Broken Is Easily Fixed (2003)
 Discovering the Waterfront (2005)
 Arrivals & Departures (2007)
 A Shipwreck And The Sand (2009)
 Rescue (2011)
 Short Songs (2012 года)
 This Is How The Wind Shifts (2013 года)
 I'm Alive In Everything I Touch (2015)
 Dead Reflection (2017)
 A Beautiful Place To Drown (2020)

Лайв-альбомы 

 Decade (Live at the El Mocambo) (2010)
 LIVE: When Broken 15 Easily Fixed (2015)

Сборники 

 18 Candles: The Early Years (2006)

 Redux II (2020)

EP 

 Summer's Stellar Gaze (2000)
 When The Shadow Beam (2002)
 Transitions (2010)
 Support Your Local Record Store (2011)
 Four Minutes Being Cool (2013)
 Quaranstein (2020)

Jerk Circus

Альбомы 

 Never Mind the Suburbs (2001)

EP 

 Everything Is a Travesty with You (2002)

Примечания 

Певцы и певицы Канады